Munchkin může znamenat:

 Munchkin (kočka) – kočičí plemeno, jehož typickým znakem jsou krátké nohy
 Munchkin (karetní hra) – karetní hra vytvořená Stevem Jacksonem
 Munchkin (hráč) – hráč, který hraje původně nesoutěživou hru na hrdiny agresivně soutěživým způsobem
 Munchkin (literární postava) – Munchkinové jsou obyvatelé fiktivní země z románu Čaroděj ze země Oz amerického spisovatele Lymana Franka Bauma

Externí odkazy